Stello ist der Familienname folgender Personen:
 Annika Stello (* 1979), deutsche Historikerin und Autorin
 Lillian Stello alias Chesty Morgan (* 1937), Striptease-Tänzerin und Fotomodell polnischer Herkunft
 Dick Stello (1934–1987), US-amerikanischer Baseball-Umpire